Les lettres UHA peuvent correspondre à :
 l'université de Haute-Alsace ;
 University of Hartford, l'université de Hartford ;
 .uha, une extension des fichiers de données compressés au format UHarc.